Fort-Mahon peut désigner :
 Fort-Mahon-Plage, commune du littoral de la Somme (Picardie)
 Fort-Mahon, l'autre nom du Fort d'Ambleteuse dans le Pas-de-Calais.
 Fort-Mahon, hameau dépendant de la commune de Baincthun (Pas-de-Calais)

Homonymie de toponyme